Gold steht für:
 Gold, Edelmetall und chemisches Element
 Gold (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gold (Farbe), warmer Gelbton
 Gold (Fernsehsender), englischer Fernsehsender
 Goldmedaille, Auszeichnung
 ein Musikpreis, siehe Goldene Schallplatte
 ein heraldisches Metall, siehe Tingierung #Metalle

Gold ist der Titel folgender Musikalben:
 ABBA Gold – Greatest Hits, Album von ABBA
 Gold (Cat-Stevens-Album), Album von Cat Stevens

Gold ist der Titel folgender Lieder:
 Gold (Spandau-Ballet-Lied), Lied der Gruppe Spandau Ballet

Gold ist der Titel folgender Filme:
 Gold (1934), deutscher Science-Fiction-Film
 Gold (1974), britischer Spielfilm
 Gold (2013), deutscher Spielfilm
 Gold (2022), australischer Spielfilm
 Gold – Du kannst mehr als Du denkst, deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2013
 Gold – Gier hat eine neue Farbe, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2016
 Nord bei Nordwest – Gold!, siebter Film der Reihe Nord bei Nordwest

GOLD steht als Abkürzung für:
 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, Initiative gegen die Krankheit COPD
 Global-scale Observations of the Limb and Disk, Erdbeobachtungssatellit als Add-on zu SES-14#Aufbau

Siehe auch:

 Aus Gold, Lied der Sängerin Milù (2004)
 Frida Gold, deutsche Band
 Gold Beach, französischer Küstenabschnitt und Operation im Zweiten Weltkrieg
 Gold Harbour, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Gold Head, Kap Südgeorgiens im Südatlantik
 Goldcrest Point, Landspitze von Bird Island im Südatlantik
 Gold von Lampoding, Salzburger Adelsgeschlecht
 Operation Gold, Spionageaktion der CIA und des SIS (1955)
 Pritchett & Gold, britischer Automobilhersteller
 Golden, Begriffsklärung
 Goldt, Begriffsklärung
 Goold, Begriffsklärung
 Gould, Begriffsklärung

Abkürzung